Die Bezeichnung Gagausisch bezieht sich auf:

 das Turkvolk der Gagausen
 die gagausische Sprache
 die autonome territoriale Einheit Gagauz-Yeri